Сеттер — группа пород собак.
 Сеттер, Лейф (род. 1961) — шведский кёрлингист, серебряный медалист чемпионата мира среди мужчин (1994).
 Сеттер (программирование) (Setter) — метод в программировании.
 Сеттер (волейбол) — см. Связующий.

См. также 
 Сетер